Orschyzja (ukrainisch ; russisch /) ist eine Siedlung städtischen Typs im Rajon Orschyzja in der zentralukrainischen Oblast Poltawa.

Zur am gleichnamigen Fluss Orschyzja liegenden Siedlung gehört auch das Dorf Majakiwka (Маяківка).

Geschichte 
Der Ort wurde 1552 zum ersten Mal schriftlich erwähnt, seit 1968 hat er den Status einer Siedlung städtischen Typs.

Ort in der Oblast Poltawa
Ersterwähnung 1552
Rajon Orschyzja